Darko Jorgić (* 30. Juli 1998 in Hrastnik) ist ein slowenischer Tischtennisspieler. Er spielt seit der Saison 2018/19 in der Tischtennis-Bundesliga für den 1. FC Saarbrücken-Tischtennis.

Werdegang 
Im Erwachsenenbereich trat er das erste Mal bei den Hungarian Open 2014 an, 2015 nahm er an seiner ersten Welt- und Europameisterschaft teil, und im März 2016 erreichte er einen Platz unter den besten 200 der Weltrangliste. Bei der Team-EM 2017 war er Teil der slowenischen Mannschaft, die unter anderem den amtierenden Meister Österreich und Titelmitfavorit Schweden schlagen konnte und so Bronze gewann, nachdem sie bei der letzten EM nur Platz 25 belegt hatte. Im Halbfinale konnte Jorgić auch gegen den Weltranglisten-Vierten Dimitrij Ovtcharov gewinnen, Ende des Jahres erreichte er dann zum ersten Mal einen Platz unter den besten 100.

Zur Bundesliga-Saison 2017/18 schloss er sich, aus Carrara (Italien) kommend, dem Aufsteiger TSV Bad Königshofen an, für den er als bester Spieler eine Bilanz von 13:12 erzielte. 2018 wechselte er dann zum 1. FC Saarbrücken, mit dem er im ETTU Cup den zweiten Platz erreichte. In der TTBL trug Jorgić mit einem Sieg über Timo Boll zum Erreichen des Finales bei, das gegen Ochsenhausen verloren wurde. 2020 wurde er mit Saarbrücken Deutscher Meister und gewann bei seiner ersten Teilnahme am Europe Top 16 Silber. Dadurch qualifizierte er sich für den World Cup, bei dem er die Hauptrunde erreichte und dort mit 2:4 gegen den amtierenden Weltmeister Ma Long verlor.

2021 konnte er zum ersten Mal an den Olympischen Spielen teilnehmen, wo er im Einzel durch einen Sieg über den Weltranglistenvierten Tomokazu Harimoto das Viertelfinale erreichte, und kam bei der Weltmeisterschaft ins Achtelfinale. Im Jahr darauf gewann er das Europe Top 16 und wurde Vize-Europameister.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Artikel über Darko Jorgic auf der Webseite des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch)

Literatur 
 Susanne Heuing: Die Mischung macht's, Zeitschrift tischtennis, 2020/3 Seite 30–31

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Slowenien)
Tischtennisspieler (TSV Bad Königshofen)
Tischtennisspieler (1. FC Saarbrücken)
Mittelmeerspielesieger (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Slowenien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Slowenien)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 2022
Slowene
Geboren 1998
Mann